Sacramento peut désigner :

Religion 
 Sacramento est un mot espagnol qui signifie Saint-Sacrement, c'est-à-dire l'Eucharistie en tant que source et sommet de la ville de l'Église.

Toponyme

Brésil 

 Sacramento, municipalité située dans l'État du Minas Gerais.

États-Unis 
 État de Californie :
 Sacramento, capitale de l'État ;
 Le comté de Sacramento, où se trouve située la ville de Sacramento ci-dessus ;
 Le Sacramento, fleuve coulant dans l'État et se jetant dans la baie de San Francisco dans un delta commun avec le San Joaquin ;
 Les monts Sacramento, petite chaîne montagneuse située dans l'État ;
 La vallée de Sacramento, portion de la Vallée Centrale de Californie s'étendant sur une dizaine de comtés, dont ceux de Sacramento et de Yolo ;
 West Sacramento, ville du comté de Yolo, situé dans l'État.
 Sacramento, localité située dans l'État du Colorado ;
 Sacramento, localité située dans l'État de l'Illinois ;
 Sacramento, petite localité du comté de McLean, situé dans l'État du Kentucky ;
 Sacramento, localité située dans l'État du Nebraska ;
 Les monts Sacramento, petite chaîne montagneuse située dans l'État du Nouveau-Mexique ;
 Sacramento, localité située dans l'État de Pennsylvanie.

Mexique 
 Sacramento, localité située dans l'État de Chihuahua ;
 Sacramento, municipalité située dans l'État de Coahuila.

Pérou 
 Pampa del Sacramento, un grande plaine.

Portugal 

 Sacramento, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district et la région de Lisbonne.

Uruguay 

 Colonia del Sacramento, plus ancienne ville du pays, capitale du département de Colonia, fondée en 1680 sous le nom de « Colônia del Sacramento ».

Patronyme 

 Carla Sacramento (1971-), athlète portugaise ;
 Celmira Sacramento, femme politique santoméenne ;
 Marcel Sacramento (1987-), footballeur brésilien.

Divers 
 cinéma :
 Sacramento (titre original In Old California), film réalisé par William C. McGann, sorti en 1942, avec John Wayne,
 Sacramento (titre original italien : ), film italien de 1972 ;
 médias :
 The Sacramento Bee, journal quotidien publié depuis 1857 dans la ville de Sacramento ;
 sport : deux franchises de basket-ball basées dans la ville de Sacramento :
 les Kings de Sacramento (en anglais : Sacramento Kings),
 les Monarchs de Sacramento (en anglais : Sacramento Monarchs).